A Temporada 2008 da LCFA foi a terceira temporada realizada pela organização em sua história. Teve início no dia 17 de Maio e se encerrou no dia 11 de Outubro com o SC Bowl III.

Fórmula de Disputa

As oito equipes foram separadas em duas divisões, a Divisão Norte Catarinense e a Divisão Sul Catarinense. Os times jogaram contra todos dentro de suas divisões duas vezes e uma vez com cada um de dois times da outra divisão escolhidos por intermédio de sorteio. Ao fim da temporada regular, o campeão de cada divisão enfrentou o vice-campeão da outra nas semifinais. Os vencedores desses confrontos disputaram o SC Bowl III.

Divisões

Pela primeira vez o campeonato foi separado em duas divisões, Norte e Sul, com quatro equipes cada.

Divisão Norte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

LCFA

Temporada Regular

Rodada 1

Divisão Norte Catarinense

17 de Maio de 2008

Garuva Hurricanes @ Caxias Panzers

18 de Maio de 2008

Timbó Rhinos @ Jaraguá Breakers

Divisão Sul Catarinense

17 de Maio de 2008

Brusque Admirals @ Tubarão Predadores

18 de Maio de 2008

Floripa Istepôs @ Blumenau Riesen

Rodada 2

Divisão Nrte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

31 de Maio de 2008

Tubarão Predadores @ Floripa Istepôs

01 de Junho de 2008

Blumenau Riesen @ Brusque Admirals

Rodada 3

Divisão Sul Catarinense @ Divisão Norte Catarinense

Divisão Norte Catarinense @ Divisão Sul Catarinense

Rodada 4

Divisão Norte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

Rodada 5

Divisão Norte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

Rodada 6

Divisão Sul Catarinense @ Divisão Norte Catarinense

Divisão Norte Catarinense @ Divisão Sul Catarinense

Rodada 7

Divisão Norte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

Rodada 8

Divisão Norte Catarinense

Divisão Sul Catarinense

Pós-Temporada

Playoffs

SC Bowl III

Ver Também 
 Futebol americano

Competições de futebol americano de Santa Catarina
Futebol americano de 2008 no Brasil
2008 em Santa Catarina